Glebowo () – nazwa toponimów w Rosji i na Białorusi

m.in.:
 Glebowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Glebowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Glebowo – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Glebowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Glebowo – wieś w Kraju Chabarowskim

Zobacz także 
 Glebowszczina – nazwa ros. toponimów

Strony ujednoznaczniające